Ha vinto la medaglia di bronzo nei  stile libero alle Olimpiadi di Atlanta 1996.
Si è ritirato dall'attività agonistica dopo le Olimpiadi di Atene 2004, dove è arrivato sesto sempre eni  sl.

Palmarès
Olimpiadi
Atlanta 1996: bronzo nei  sl.

Mondiali
Fukuoka 2001: argento nei  sl e bronzo negli  sl.

Mondiali in vasca corta
Göteborg 1997: bronzo nei  sl.
Hong Kong 1999: argento nei  sl.

Europei
Vienna 1995: argento nei  sl.

Europei in vasca corta
Sheffield 1998: oro nei  sl.
Dublino 2003: argento nei  sl.

Giochi del Commonwealth
Manchester 2002: argento nei  sl e bronzo nei  sl.

Europei giovanili
Leeds 1992: argento nei  sl.

Collegamenti esterni